San Michele puede referirse a:
 San Michele all'Adige, localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio
 San Michele al Tagliamento, localidad y comune italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto
 San Michele di Ganzaria, localidad italiana de la provincia de Catania, región de Sicilia
 San Michele di Serino, municipio de la provincia de Avellino, en la región de Campania 
 San Michele Mondovì, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte
 San Michele Salentino, localidad y comune italiana de la provincia de Brindisi, región de Apulia
 Isla de San Michele, el cementerio histórico de Venecia
 Sammichele di Bari, localidad italiana de la provincia de Bari, región de Puglia